Nederlands persoon
 Louis van Gaal (1951), voetbaltrainer
 Annemarie van Gaal (1962), ondernemer
 Gebke van Gaal (1973), politicus

Zie ook 
 Gaal
 Van Galen